En Pologne, Łęki peut désigner :
dans la voïvodie de Łódź
 Łęki, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Łęki, village du powiat de Ciechanów
 Łęki, village du powiat de Siedlce

dans la voïvodie de Petite-Pologne 
 Łęki, village du powiat de Brzesko
 Łęki, village du powiat de Myślenice
 Łęki, village du powiat de Nowy Sącz
 Łęki, village du powiat d'Oświęcim